O Campeonato Goiano de Rugby XV, também conhecido como Taça Cerrado, é um torneio disputado anualmente (de março a junho) por times dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. O vencedor do campeonato tem direito de disputar a Copa Brasil Central, a tradicional Taça Pequi Nations, que enfrentará o vencedor da Taça Pantanal (MT e MS), em dois jogos, de ida e volta.

História 
A Taça Cerrado é originário do Grupo Cerrado da Copa Brasil Central de Rugby de 2014. A partir do ano de 2015 a competição passará a ser regida pela FGRu, que contará com os clubes dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. As competições são disputadas no modelo Rugby Union (15 jogadores por time), em turno e returno.

Edições

Equipes que participaram 

* Equipes que não confirmaram a participação.

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Taça Tupi - Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Super Sevens
  Copa Brasil Central de Rugby
  Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens
 Circuito Goiano de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens
 Festivais Juvenis
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B

Ligações externas 
 Facebook Oficial da Federação Goiana de Rugby
 Página Oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Campeonato Goiano de Rugby